

Беково — село, Біловський округ, Кемеровська область
 Беково — село, Сладковський район, Тюменська область